Micranurida är ett släkte av urinsekter. Micranurida ingår i familjen Neanuridae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Micranurida